Fahrenheit 451 (roman), een sciencefictionroman uit 1953
 Fahrenheit 451 (1966), de daarop gebaseerde film uit 1966
 Fahrenheit 451 (2018), de daarop gebaseerde film uit 2018
 Fahrenheit 451 (band), een Nederlandse band